Международната тенис зала на славата () е организация с нестопанска цел, поддържаща зала на славата и музей, посветени на тениса, намиращи се в Нюпорт, Род Айлънд, Съединените американски щати.

Основана е през 1954 г. от Джеймс Ван Алън в Казиното на Нюпорт, мястото, където през 1881 г. за първи път се провежда Американския национален шампионат за мъже, прераснал в днешното Открито първенство на САЩ. Международната тенис зала на славата е един от най-големите и богати тенис музеи в света. Организацията получава подкрепата на Американската тенис асоциация още при създаването си. Официално е призната от Международната тенис федерация през 1986 г.

Първите членове на Залата на славата са официално въведени през 1955 г. До 2007 г. членове на залата са станали 204 души от 18 държави.

Музейната експозиция съдържа богата колекция от експонати (видео и аудио материали, фотографии, тенис екипировка, трофеи, предмети на изкуството и др.), представящи историята на спорта тенис от създаването му до наши дни. Те са представени целогодишно в залите на музея с обща площ от над 1200 м2.

Членове

Играчи

Функционери

Външни препратки 
  Официален сайт на Международната тенис зала на славата
  11 уникални експоната в Международната тенис зала на славата – статия от Крис Никълсън
  Международна тенис зала на славата  – статия

Тенис
Тенис
Спортни призове и награди на САЩ
Тенис в САЩ
Спорт в Роуд Айланд
Култура на Роуд Айланд